Паланга има више значења:

 Паланга
 Паланга (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Паланга (Валча), насеље у округу Валча у Румунији